Вогюе, Вогюе́, Воґюе (фр. Vogüé) — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ардеш. 
 Ежен-Мельхіор маркіз де Вогюе (фр. Eugene-Melchior vicomte de Vogue) 24 лютого 1848 року, Ніцца  — 24 березня 1910 року, Париж)  – французький дипломат.